Tres Palos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tres Palos, Guerrero, ort, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 Tres Palos, Michoacán de Ocampo, ort, Ario, 

Robotskapade Mexikoförgreningar